Фарг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Фарг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Фарг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот